Горње Недељице је насељено место града Лознице у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 717 становника.

Галерија

Демографија 
У насељу Горње Недељице живи 552 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,4 година (38,5 код мушкараца и 40,3 код жена). У насељу има 209 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,34.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 Горње Недељице имају најбогатију улицу – тридесеторо деце на 900 метара (РТС, 16. новембар 2020)

Насељена места у Лозници
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији